Voorstreek (Leeuwarden), een straat in Leeuwarden
 Voorstreek (Schiermonnikoog), een straat in Schiermonnikoog
 Voorstreek (Sloten), een straat in Sloten, Friesland